Obizzo ist der Name folgender Personen:

 Obizzo I. d’Este (* um 1100; † 1193), ab 1163 Markgraf von Verona und ab 1184 von Mailand und Genua
 Obizzo II. d’Este (* um 1247; † 1293), ab 1264 Signore von Ferrara, ab 1288 von Modena und ab 1289 von Reggio nell’Emilia 
 Obizzo III. d’Este (* 1294; † 1352), ab 1335 Herr von Ferrara und ab 1336 von Modena
 Obizzo IV. d’Este (* 1356; † 1388), wurde nach einer fehlgeschlagenen Verschwörung gegen seinen Onkel Alberto V. d’Este geköpft
 Obizzo da Polenta († 1431), von 1389 bis 1431 Herr von Ravenna
 Obizzo Fieschi (* um 1150; † 1224), Bischof von Parma von 1194 bis 1224
 Obizzo Sanvitale (* vor 1229; † 1303), Bischof von Parma von 1257 bis 1295, Erzbischof von Ravenna-Cervia von 1295 bis 1303